Иван Алексеевич Белоусов: Белоусов, Иван Алексеевич (1863—1930) — русский поэт, детский писатель и переводчик.
 Белоусов, Иван Алексеевич (1927—2009) — советский железнодорожник.